Il doppio del torneo di tennis Ethias Trophy 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomasz Bednarek e Filip Polášek che hanno battuto in finale Philipp Petzschner e Alexander Peya 6-2, 5-7, [10-8].

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Kristof Vliegen (quarti di finale)
 James Auckland /  Ross Hutchins (semifinali)

 Tomáš Cibulec /  Dick Norman (quarti di finale)
 Alessandro Motti /  Nicolas Tourte (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ethias Trophy 2007